«Голуба́я кровь» () — американский телевизионный сериал, выходящий на канале CBS. Премьера состоялась 24 сентября 2010 года. Сериал рассказывает о семье нью-йоркских полицейских Рейганов. Авторами сериала являются Робин Грин и Митчелл Бёрджесс, удостоенные двух премий «Эмми» за работу над сериалом «Клан Сопрано». Первый сезон сериала получил высокие рейтинги, каждая серия собирала у экранов в среднем около 12,5 миллионов зрителей. 13 марта 2014 года CBS продлил сериал на пятый сезон. 11 мая 2015 года канал продлил сериал на шестой сезон. 25 марта 2016 года CBS продлил сериал на седьмой сезон. 29 сентября 2017 года CBS продлил сериал на восьмой сезон. 18 апреля 2018 года сериал был продлён на девятый сезон.

В России доступный в Интернете сериал вызвал весьма положительные отзывы.

12 апреля 2019 года канал CBS продлил сериал на десятый сезон. Премьера десятого сезона состоится 27 сентября 2019 года. 

6 мая 2020 года сериал был продлен на одиннадцатый сезон. Премьера состоится 4 декабря 2020 года. 15 апреля 2021 года телеканал CBS продлил телесериал на двенадцатый сезон. Премьера двенадцатого сезона состоится 1 октября 2021 года.

26 апреля 2022 года телеканал CBS продлил телесериал на тринадцатый сезон.

Сюжет 
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне является детективом, он женат на Линде и имеет двух сыновей, Джека и Шона. Эрин работает помощником окружного прокурора, она разведена и одна воспитывает дочь-подростка Никки. Младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и в первых сезонах является новичком, также он пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.

В ролях 
 Фрэнк Рейган (Том Селлек) — комиссар полиции Нью-Йорка, отец Дэнни, Эрин и Джейми
 Дэнни Рейган (Донни Уолберг) — детектив
 Эрин Рейган-Бойл (Бриджит Мойнахан) — помощник окружного прокурора
 Джейми Рейган (Уилл Эстес) — офицер-новобранец, в дальнейшем - сержант. Окончил престижную Гарвардскую школу права, но решил продолжить семейную традицию и пошел работать простым полицейским
Генри Рейган (Лен Кариу) — отставной комиссар полиции Нью-Йорка, отец Фрэнка
Линда Рейган (Эми Карлсон) — жена детектива Дэнни, погибает в конце 7 сезона
 Джеки Куратола (Дженнифер Эспозито) — напарница Дэнни в 1-3 сезонах
 Мария Баэс (Мариса Рамирес) — напарница Дэнни с 4 сезона
Никки Рейган-Бойл (Сэми Гейл) — дочь Эрин
Эдит Джэнко (Ванесса Рэй) — напарница Джейми с 4 по 9 сезон. В 9 сезоне выходит за Джейми замуж
Гаррет Мур (Грегори Джара) — заместитель Фрэнка, пресс-секретарь полиции Нью-Йорка

Обзор сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Си-би-эс
Криминальные телесериалы США
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке